Влади́мир Бу́ркин:
 Буркин, Владимир Александрович (род. 1957) — советский и российский художник.
 Буркин, Владимир Иванович (1935—2015) — советский и российский врач и организатор здравоохранения, заслуженный врач Российской Федерации (1995), почётный гражданин города Тамбова.